Biomassa kan syfta på:

Biomassa (ekologi) – materia som ingår i levande organismer i ett område
Biomassa (ekonomi) – inte längre levande biologisk massa som kan användas till energiutvinning